Chenereilles ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Chenereilles (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Chenereilles (Loire) im Département Loire